London Grammar — британский музыкальный коллектив, образованный в 2009 году. В состав входят вокалистка Ханна Рид (Hannah Reid), гитарист Дэн Ротман (Dan Rothman) и мультиинструменталист Доминик «Дот» Мейджор (Dominic «Dot» Major).

История 
Ханна Рид и Дэн Ротман познакомились в 2009 году, будучи студентами Ноттингемского университета, и вместе начали музицировать; позднее к ним присоединился Дот Мейджор. Первые концерты они давали в небольших местных барах. В декабре 2012 года группа разместила в Интернете песню «Hey Now», имевшую успех у сетевой аудитории. В феврале следующего года состоялся выпуск мини-альбома Metal & Dust, который занял пятое место чарта iTunes Store в Австралии. В июне 2013 года трио выпустило сингл «Wasting My Young Years», достигший 31-й строки британского хит-парада. В том же месяце состоялся релиз дебютного альбома коллектива Disclosure под названием Settle, трек-лист которого включал в себя песню «Help Me Lose My Mind», записанную при участии London Grammar. Группа выпустила свою первую студийную работу If You Wait 9 сентября 2013 года.

Стиль 
Музыкальные критики в первую очередь обратили внимание на вокал Ханны Рид, который сравнивали с голосами Джесси Уэр, Флоренс Уэлч и Наташи Хан (Bat for Lashes), а в звучании оказала влияние группа The xx.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт London Grammar
 Видеоканал London Grammar на YouTube
 London Grammar в сети Twitter

Инди-поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Трио
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании